Евге́ний Арка́дьевич Пла́тов (род. 7 августа 1967, Одесса) — советский и российский фигурист. На данный момент вместе с канадскими фигуристами Тессой Вирту и Скоттом Моиром (олимпийские чемпионы в индивидуальных соревнованиях 2010 Ванкувер и 2018 Пхёнчхан) является обладателем двух золотых олимпийских медалей в индивидуальных соревнованиях в танцах на льду (1994 и 1998 год) в спортивных танцах на льду). Выступал в паре под руководством Наталии Линичук с Оксаной Грищук. Они — четырёхкратные чемпионы мира, трёхкратные чемпионы Европы, двукратные победители финалов Гран-при, а также чемпионы России и чемпионы СССР. Ранее, выступая в паре с Еленой Крыкановой, Евгений Платов три раза становился чемпионом мира среди юниоров (подряд с 1984 по 1986 год).

Биография

Любительская карьера 
Начал заниматься фигурным катанием в 1974 году, в Одессе, на катке «Авангард». Первый тренер — Борис Рублёв. Первая партнёрша — Елена Крыканова. С ней Евгений Платов три раза подряд выигрывал чемпионаты мира среди юниоров, все, в которых они участвовали.

Следующей партнёршей Евгения стала Лариса Федоринова, с которой они вышли на «взрослый» уровень. Эта пара два раза подряд становилась четвёртой на чемпионатах СССР.

В 1989 году Платов встал в пару с Оксаной Грищук.

Профессиональная карьера 
После второй победы на Олимпийских играх в 1998 году дуэт с Оксаной Грищук распался. Оксана попыталась покорить Голливуд, а Евгений встал в пару с Майей Усовой и новый дуэт начал выступать в профессиональных ледовых шоу. Тренировались у Татьяны Тарасовой. Выигрывали чемпионат мира среди профессионалов.

В 2006 году принял участие в шоу телеканала РТР «Танцы на льду», где выступал в паре с актрисой и фотомоделью Анной Азаровой.

Тренерская деятельность 
Вместе с Майей Усовой, параллельно выступлениям в профессиональных шоу, с 2001 по 2004 год работал ассистентом у Татьяны Тарасовой в Симсбери (Коннектикут, США). Он помогал тренировать олимпийскую чемпионку Сидзуку Аракаву, а также работал с Сашей Коэн и Джонни Вейром, (когда тот консультировался у Тарасовой).

После возвращения Тарасовой в Россию начал самостоятельную работу в США. Работал совместно с Александром Жулиным, помогал ставить олимпийские программы для Татьяны Навки и Романа Костомарова. Сотрудничал с Николаем Морозовым.

Работал с израильской сборной по фигурному катанию. В частности, был тренером танцевальных пар Галит Хайт — Сергей Сахновский и Александра Зарецкая — Роман Зарецкий.

В настоящее время самыми известными его учениками являются британский танцевальный дуэт Шинед и Джон Керры.

Работает на катке «Princeton Sports Center» в штате Нью-Джерси, США.

Личная жизнь 
В 1992 году женился на актрисе Марии Аникановой. Вместе они прожили три года и в 1995 году развелись.

Награды 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (27 февраля 1998 года) — за выдающиеся достижения в спорте, мужество и героизм, проявленные на XVIII зимних Олимпийских играх 1998 года
 Орден Почёта (22 апреля 1994 года) — за высокие спортивные достижения на XVII зимних Олимпийских играх 1994 года
 Заслуженный мастер спорта России (1994 год).

Программы
(с О.Грищук)

(с М.Усовой)

Спортивные достижения

в любителях 
(с О. Грищук)

(с Л. Федориновой)

(с Е. Крыкановой)

в профессионалах 
(с М. Усовой)

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1992 — танцы на льду
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1994 — танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте В.Соловьёва
 Неофициальный сайт Е.Платова ,
 Страничка Евгения Платова на сайте Израильской федерации фигурного катания

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию
Олимпийские чемпионы от России
Фигуристы России
Фигуристы СССР
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1994 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1998 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1992 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Чемпионы мира по фигурному катанию
Чемпионы Европы по фигурному катанию
Тренеры по фигурному катанию России
Заслуженные мастера спорта России
Чемпионы СССР по фигурному катанию